Изток е една от четирите основни посоки на света.

Изток може да се отнася за:
 име на част от света, натоварено с географски, физически, етнически, политически и културни конотации; Ориент, Анадол (на лат., съотв. гр. - страни на изгрева); това са страните от Азия (на изток от Европа), в частност:
 Близък изток - страните от Югозападна Азия;
 Далечен изток - страните от Източна и Югоизточна Азия;

 име на част от територията на САЩ (Ийстсайд, срв. „Дивият Запад“) - обозначение в САЩ за източните щати, напр. в спортни състезания, или за източното (Атлантическо) крайбрежие.

 име на воден обект или местност:
 р. Изток - река в Югозападна България, десен приток на Места;
 „Изток“ - квартал в София, част от район „Изгрев“;

Изток може да е съставна част от име:
 „Марица изток“ – промишлено-енергиен комплекс в Южна България;
 „Русе Изток“ - топлоелектрическа централа в Русе;
 „На изток от рая“ - роман на Джон Стайнбек.

Вижте също 
 восток - думата за изток в руския език.
 east - думата за изток в английски език, също, възможна употреба в (северна) Америка:^).